Miejscowości w Polsce:
 Bańska Niżna
 Bańska Wyżna